Hubertushöhe ist der Name von geographischen Objekten:

 Hubertushöhe (Hafenlohr), Ortsteil der Gemeinde Hafenlohr, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Hubertushöhe (Steinwiesen), Ortsteil des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Hubertushöhe (Storkow (Mark)), Ortsteil der Stadt Storkow (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

 Jagdsitz Hubertushöhe, historische Anlage in Storkow (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

 Hubertushöhe (Plabutsch) (562 m), Nebenerhebung des Plabutsch bei Graz, Steiermark; mit Kernstockwarte

 Hubertushöhe (Sauerland), Berg (465,4 m) zwischen Arnsberg und Sundern (Sauerland), Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hubertusberg